Синьково (до 2000 года — Сеньково) — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Корохоткинского сельского поселения.

Население — 468 жителей (2007 год). Расположена в западной области в 8 км к востоку от городской черты г. Смоленска у автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.

Экономика 
Средняя школа, медпункт, магазины.

Достопримечательности 
В Синьково находится памятник погибшим при крушении самолета Ан-12 21 ноября 1983 года — погибли 9 членов экипажа. Причина крушения — обледенение закрылков.

Ссылки 
 Сеньково/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)